Amore e ginnastica, romanzo breve di Edmondo De Amicis.
Amore e ginnastica, film di Luigi Filippo D'Amico (1973).